Verbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bernardin Verbeck (1686–1756), Franziskaner und Weihbischof in Münster
 Guido Verbeck (1830–1898), niederländischer Missionar
 Gustave Verbeck (1867–1937), japanisch-niederländischer Zeitungsillustrator

Weiteres
 Verbeck House, USA

Siehe auch:
 Verbeeck
 Verbeke